National Soccer League 1993–94 – osiemnasta edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W osiemnastym sezonie wystąpiło 14 drużyn. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Adelaide City, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę Melbourne Knights.

Uczestnicy sezonu 1993–94 
Adelaide City
Brisbane Strikers
Brunswick Pumas
Heidelberg United
Marconi Fairfield
Melbourne Knights
Morwell Falcons
Newcastle Breakers
Parramatta Eagles 
South Melbourne FC
Sydney United 
Sydney Olympic
West Adelaide
Wollongong City

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1992–93, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 1992–93, B - beniaminek.
b) Sześć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 Newcastle Breakers od kolejnego sezonu występował w 1 stanowej lidze, stanu Nowa Południowa Walia.

Seria finałowa

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 1994

Adelaide City TRZECI TYTUŁ

Nagrody  
Zawodnik roku: Mark Viduka (Melbourne Knights)
Trener roku: Mirko Bazic (Melbourne Knights)

Bibliografia 
The National Soccer League, [dostęp 26 sierpnia 2010].

National Soccer League
1993 w Australii
1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
1994 w Australii